Гаври́лов, Валентин Александрович:
 Гаврилов, Валентин Александрович (род. 1938) — заслуженный архитектор РФ.
 Гаврилов, Валентин Александрович (род. 1946) — советский легкоатлет.